Luis Marín peut faire référence à :

 Luis Marín Sabater (né en 1906), footballeur espagnol.
 Luis Marín (né en 1932), acteur espagnol.
 Luis Marín Murillo (né en 1974), footballeur international costaricien.
 Luis Marín Barahona (né en 1983), footballeur international chilien.

Voir aussi